Triodul poate fi:
 Triod, o perioadă liturgică;
 Triod, o carte de cult;
 Triodă, un tub electronic cu trei electrozi activi.